

Astronomia 
 15091 Howell – asteroide della fascia principale

Armi 
 Howell – fucile semi-automatico britannico

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Howell – capoluogo della Contea di Livingston, Michigan
 Howell – township della Contea di Livingston, Michigan
 Howell – township della Contea di Monmouth, New Jersey
 Howell – città della Contea di Box Elder, Utah

Persone 
 Bailey Howell – cestista statunitense
 C. Thomas Howell – attore statunitense
 David Howell – scacchista britannico
 James Howell – scrittore e lessicografo inglese
 Leonard Howell – predicatore giamaicano
 Rolando Howell – cestista statunitense